Украинский еврейский комитет — международная организация, выступающая в защиту интересов еврейской общины Украины и еврейских общин мира. Целью организации является защита принципов демократии и прав человека вне зависимости от его цвета кожи и национальности. Организация выступает против антисемитизма и ксенофобии.

Деятельность 
14 января 2009 года — Комитет организации собрал у здания израильского посольства в Киеве митинг в знак солидарности с действиями Израиля по уничтожению террористической группировки «Хамас» в Секторе Газа. 23 апреля 2009 года — Комитет выступил против бездействия официальных властей города Львова, а также правоохранительных органов, позволивших проведение рекламной кампании в честь фашистской дивизии СС «Галичина».

13 апреля 2010 года — Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект закона депутата Александра Фельдмана относительно ответственности за пропаганду идей нацизма и внесении изменений в Кодекс Украины об административных нарушениях. 7 декабря 2010 — Комитет организации начал мониторинг ряда рейтинговых интернет-изданий на предмет проявлений различных видов ксенофобии, антисемитизма, а также насилия.

12 мая 2011 года в Киеве состоялась конференция под названием «Евреи и мусульмане против ненависти и экстремизма» организованная Украинским еврейским комитетом. 6 июня 2011 года — Комитет организации обратился к ряду послов иностранных государств с призывом не допустить антиизраильских провокационных действий и срыва процесса палестино-израильского мирного урегулирования. 14 июня 2011 — Украинский еврейский комитет вместе с Американским советом всемирного еврейства подписали соглашение о партнерстве.

Ссылки 
 Украинский еврейский комитет считает, что СБУ пытается скрыть подлинных виновников Голодомора
 «Евреи и мусульмане против ненависти и экстремизма»
 В Киеве создан Украинский еврейский комитет
 Украина. Ещё одна ложь. КУН обвинил евреев в пособничестве Гитлеру

Примечания 

Общественные организации Украины
Еврейские организации Украины